La simetría puede referirse a: 

En ciencias y matemáticas: 
Simetría en geometría, el concepto original de origen gráfico.
 Simetría especular, relativa a un plano, característica de los espejos planos
 Simetría oblicua, cuando las líneas de reflexión no son perpendiculares al plano de simetría.
 Grupo simétrico espacial, integrado por objetos invariantes respecto a determinadas transformaciones geométricas.
 Simetrías en el plano, los 17 casos resultantes de particularizar el grupo anterior a dos dimensiones. 
 Grupo de simetría, estructura algebraica conformada por las aplicaciones de un conjunto sobre sí mismo que mantienen alguna forma de invarianza.   
 Simetría en física, una característica física o matemática de un sistema (observada o intrínseca) que se "preserva" bajo algún cambio.
 Simetría en biología, la distribución equilibrada de partes o formas del cuerpo duplicadas.
Simetría en química, es decir, la quiralidad o simetría de las moléculas.
Simetría en matemáticas, que está presente no solo en la geometría, sino también en otras ramas de esta ciencia.
Simetría en estadística,.

En artes y entretenimiento: 
 Symmetry, dúo instrumental estadounidense.
 [[Simetría (película)|Simetría (película)]], una película polaca.
 "Symmetry" (Dead Zone), un episodio de la serie de televisión Dead Zone.
 Escala simétrica, en música."Symmetry", una canción de Little Boots en el álbum Hands.Otros usos: 
 Simetría facial, componente de la atracción entre personas."Simetría", nombre en jerga del salvinorin B etoximetil éter, un fármaco disociativo.
 Symmetry, nombre de un famoso caballo purasangre de comienzos del siglo XIX.
 Symmetry (Sequent Computer Systems), una línea de ordenadores de la compañía Sequent Computer Systems.
 "Symmetry Magazine", una publicación del Fermilab/SLAC, que cubre la física avanzada.